Portington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Portington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire